Ла Ескобиља има више значења:

 Ла Ескобиља (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескобиља (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику